Stati Uniti d'America
 Grayling – città della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 Grayling – capoluogo della Contea di Crawford, Michigan
 Grayling – township della Contea di Crawford, Michigan